O rio Lagabora é um curso de água do centro-sul da Etiópia.

Ver também
Lista de rios da Etiópia

Lagabora